

Sigle 
 Foundation for Environmental Education – organizzazione europea che si occupa di educazione ambientale

Codici 
 FEE – codice identificativo del DME e dell'ILS pista 25 di Fiumicino, radioassistenze per la navigazione aerea

Geografia 
 Saas-Fee – comune del Canton Vallese (Svizzera)

Altro 
 Fee – gruppo musicale statunitense